Сергей Кречетов:

 Касаткин, Сергей Александрович (псевд. Сергей Кречетов) (1860—1920) — поэт-сатирик.
 Соколов, Сергей Алексеевич (псевд. Сергей Кречетов) (1878—1936) — русский поэт-символист.